Veo – legendarne zwierzę występujące na wyspie Rintja (archipelag Małych Wysp Sundajskich), obiekt zainteresowania kryptozoologii.

Według opisów tubylców veo ma wielkie pazury, wydłużoną głowę i jest wielkości konia. W ciągu dnia trzyma się gór, a w nocy schodzi na nadmorskie zarośla namorzynowe aby pożywić się mrówkami i termitami.

Bibliografia 
 Karl Shuker: The Beasts That Hide From Man, Paraview, 2003, isbn: 1-931044-64-3.

Kryptydy